Energie (altgriechisch  enérgeia ‚Wirksamkeit‘) steht für:

 Energie, eine fundamentale Größe in der Physik
 in der Psychologie die Triebenergie, siehe Libido
 die kosmische Energie bei Pierre Teilhard de Chardin, siehe Pierre Teilhard de Chardin #Kosmische Energie
 Energie Cottbus, ein Fußballverein
 Energie (Skulptur), ein Kunstwerk in Essen

Siehe auch:
 Energia
 Energy
 N-ERGIE, ein Energieunternehmen
 Lebensenergie